spisek – tajne porozumienie grupy osób dla osiągnięcia jakiegoś celu

 Spisek – powieść historyczna Władysława Lecha Terleckiego
 Spisek – polski zespół wokalno-instrumentalny założony w 1976
 Spisek – amerykański film sensacyjny z 1993 roku
 Spisek – czesko-kanadyjski dramat s-f z 1996 roku
 Spisek – amerykański film sensacyjny z 1997 roku
 Spisek – amerykańska komedia kryminalna z 2002 roku
 Spisek – amerykański dramat historyczny z 2010 roku
 Spisek – belgijsko-francusko-niemiecki film sensacyjny z 2011 roku